Moebius (también escrito Möbius) puede referirse a:

Personas 
August Möbius, matemático y astrónomo alemán (1790-1868), es epónimo de
 Banda de Möbius,
 Transformación de Möbius,
 Fórmula de inversión de Möbius y
 función de Möbius.
Karl Möbius, zoólogo alemán (1825-1908).
Paul Julius Moebius (1853-1907), un médico y psiquiatra alemán. Véase Síndrome de Moebius, que debe su nombre al doctor.
Jean Giraud, autor de cómics francés, cuyo seudónimo es Moebius.

Medicina 
 Síndrome de Möbius, enfermedad neurológica congénita extremadamente rara.

Cine 
Moebius, película argentina del año 1996.
Moebius, película surcoreana de año 2013 del director Kim Ki-duk. 
Möbius película alemana del año 1993.
Möbius, película franco-rusa del año 2013.

Videojuegos 
Moebius: Empire Rising, aventura gráfica de Jane Jensen, publicada en 2014.
Fundación Moebius (StarCraft 2), fundación dedicada a la investigación con sede principal en Tyrador a cargo del Dr. Narud quien en realidad no es humano y sirve a El xel'naga caído, esta fundación contrata a Tychus Findley por medio de Arcturus Mengsk para conseguir unos artefactos Xel' Naga y acabar con la reina de espadas.
Möbius, planeta en el que transcurre la saga de videojuegos de Sonic the Hedgehog. Nombre popularizado en la serie de animación Las aventuras de Sonic el Erizo.
Moebius el Tejedor del Tiempo, personaje y uno de los antagonistas principales de la saga de videojuegos Legacy of Kain''